Ober Ost (сокращение от ) — сокращённое обозначение территории, находившейся в подчинении Верховного командования всеми германскими вооружёнными силами на Востоке, руководства германскими войсками на Восточном фронте Первой мировой войны. Район подчинения Ober Ost занимал площадь в 108808 км² и охватывал оккупированные немецкими войсками Виленскую, Гродненскую (без Брест-Литовска), Ковенскую, Курляндскую, Сувалкскую губернии.

Верховный главнокомандующий 
В ноябре 1914 года Пауль фон Гинденбург был назначен Верховным командующим всеми германскими войсками на Восточном фронте. Его начальником Генерального штаба стал Эрих фон Людендорф. После того, как Гинденбург и Людендорф в 1916 году приняли на себя верховное руководство всеми германскими вооружёнными силами, Верховным главнокомандующим на Востоке стал принц Леопольд Баварский.

Система управления 
К концу лета 1915 года германским и австро-венгерским войскам удалось практически полностью вытеснить русские армии из Польши, из большей части Курляндии и Литвы. Управление оккупированными землями — с весьма сложным в национальном и религиозном отношении населением общим числом более 3 миллионов человек — оказалось достаточно сложной задачей. Причём у германской стороны отсутствовали конкретные планы об аннексии этих территорий. 

Центральные державы создали в Польше 2 генерал-губернаторства — Люблин (австро-венгерский) и Варшава (германский). Затем, в 1916 году, был опубликован указ о разделении территории Ober Ost на 3 административных района: Литву, Курляндию и Белосток-Гродно. При этом не были учтены национальные особенности местных жителей и районы расселения по этническому признаку. Созданное управление территорией Ober Ost преследовало исключительные военные цели, практически все чиновники оккупированных территорий были военнослужащими.

Внутренняя политика 
Военное руководство оккупированными территориями поставило перед собой три задачи: первой было полное подчинение указанных районов новым, немецким правилам и законам; второй — полновесное использование всех ресурсов района Ober Ost в стратегических целях Германской империи — людских, промышленных, сырьевых и т. д.; третьей — решение вопроса о присоединении этой территории к империи. Немецкая администрация ведала управлением торговлей и промышленностью, ремёслами, крупными земельными владениями и финансами. Обладая значительным административным ресурсом и денежными средствами, она стала важным и самостоятельным хозяйственным фактором региона. Одной из важнейших её задач было как можно более полное использование страны, в том числе и её трудовых ресурсов. Обычными были насильственное изъятие зерна и скота у крестьян, а также отправка на принудительные работы местного населения. Созданное в Каунасе управление контролировало и направляло развитие внутренней ситуации в Militärstaat (Военном государстве) Ober Ost так, чтобы она в наибольшей мере соответствовала нуждам фронта.

Военное руководство пробовало здесь также проводить так называемую «транспортную политику», заключавшуюся в осуществлении полного контроля над товарными и людскими потоками, проходившими через территорию Ober Ost. Этот план оказался в конце концов совершенно невыполнимым, так как одновременно преследовал прямо противоположные цели — полной военной безопасности, требовавшей ужесточения контроля с одной стороны, и оживления торговли и хозяйственной ситуации, требовавшей большей свободы передвижения — с другой.

Германское командование Ober Ost на указанной территории проводило и определённую культурную работу, направленную на упрочение влияния здесь Германской империи и немецкой культуры. В первую очередь, на оккупированных территориях местным населением должны были быть восприняты немецкие понятия «порядка» (Ordnung) и «дисциплины». Немецкие военнослужащие должны были восприниматься как представители руководящих органов, местные же жители обязаны были быть готовыми к исполнению приказов и выполнению работ по заданию официальных органов (так называемая Deutsche Arbeit). Военное командование также контролировало путём осуществления строгой цензуры местную печать, а также образование, культурные мероприятия (театр, выставки и проч.), религиозную деятельность. Для территории Ober Ost также выпускались (путём надпечаток) и там использовались особые почтовые марки.

Управление территориями Ober Ost было упразднено в конце 1918 — начале 1919 года вместе с выводом немецких войск из оккупированных во время Первой мировой войны областей.

См. также 
 Германский восточный рубль
 Балтийское герцогство
 Рейхскомиссариат Остланд
Винниг, Август

Литература 

 Das Land Ober Ost. Deutsche Arbeit in den Verwaltungsgebieten Kurland, Litauen und Bialystok-Grodno. Hrsgg. im Auftrage des Oberbefehlshabers Ost. Bearbeitet von der Presseabteilung Ober Ost. Stuttgart-Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt 1917.
 Vejas Gabriel Liulevicius: Kriegsland im Osten. Eroberung, Kolonisierung und Militärherrschaft im Ersten Weltkrieg 1914—1918, Hamburg 2002.
 Vejas Gabriel Liulevicius: Ober Ost, in: Gerhard Hirschfeld (Hrsg.): Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Zürich 2003, S. 762—763.
 

Восточный фронт Первой мировой войны
Оккупация